Кирги́ж () — левый приток реки Киргиж-Китай, расположенный на территории Тарутинского и Арцизского районам (Одесская область, Украина).

География 
Длина — 54 или 53 км. Площадь бассейна — 219 км². Русло реки (отметки уреза воды) в среднем течении (у впадения балки Дюльменской) находится на высоте 40,9 м над уровнем моря. Долина корытообразная и изрезана ярами и промоинами; шириной до 2 км и глубиной до 40 м. Пойма двухсторонняя, шириной 0,3-0,5 км. Русло в нижнем течении выпрямлено в канал (канализировано, в приустьевой части с двухсторонней дамбой), шириной 7-8 м и глубиной 1,5 м, в верхнем — пересыхает. На реке создано несколько прудов. 

Берет начало западнее пгт Тарутино и непосредственно севернее государственной границы Молдавии и Украины. Река течёт на юг. Впадает в реку Киргиж-Китай (на 11-м км от её устья) севернее села Островное.

Притоки: (от истока к устью) 
 балка Дюльменская пр

Населённые пункты (от истока к устью):

 Малоярославец Второй
 Виноградовка
 Ровное

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Реки Одесской области
Притоки Киргиж-Китая
Реки, расположенные между бассейнами рек Прут и Днестр